Senhora da Saúde pode-se referir a:
 Senhora da Saúde, uma freguesia da cidade de Évora.
 Nossa Senhora da Saúde, uma invocação mariana;

Desambiguação